«Выше закона» — дебютный студийный альбом российской рэп-группы Bad Balance, выпущенный агентством «Марафон» в виде магнитоальбома на магнитофонных катушках и аудиокассетах весной 1992 года.

В альбом вошли песни, записанные группой Bad Balance в период с 1990 по 1992 год на студиях Эдиты Пьехи и группы «Форум» («Форум юнистудия»). В записи альбома приняла участие MC Lolita и бэк-вокалистка Нина Полухина. Музыку для альбома создали Михей и DJ LA, а также DJ Вольф (из рэп-группы «Имя защищено») при помощи сессионных музыкантов рок-группы «Искусственное дыхание»: Гоша (бас-гитара) и Ян (гитара). Все тексты для альбома написал Шеф, кроме песен «Дети сатаны» (Боб Фридлендер) и «Ленинград» (Кефир из рэп-группы «Имя защищено»).

Альбом был переиздан на лейбле Gala Records в 1998 году.

Запись альбома 
Летом 1989 года Влад «Шеф» Валов приехал из родного Донецка в Ленинград поступать в высшую профсоюзную школу культуры. Там он познакомился с Глебом «LA» Матвеевым, вместе они решили создать танцевальную группу, которая будет работать в стиле брейк-данс. 20 сентября 1989 года Шеф и LA придумали название группе — Bad Balance в честь изношенных кроссовок фирмы New Balance. Позже к группе присоединились танцоры Лага и Сван, так был сделан первый постановочный номер в стиле локинг — «Казаки». Через несколько месяцев к команде присоединились другие танцоры, Скаля и Бармалей, и совместно с ними были сделаны ещё два номера: «Ленинградские ковбои» и «Лалыбай». В начале 1990 года в Bad Balance приходит диджей Вольф, который сделал аппарат для скретча из грампроигрывателя «Вега». Начались эксперименты в рэп-музыке.

Последовав примеру Шефа, летом 1990 года Сергей «Михей» Крутиков приехал в Ленинград поступать в высшую профсоюзную школу культуры. Михей стал восьмым участником группы. К первому октябрю 1990 года была готова первая 45-минутная костюмированная танцевальная программа. Позже Вольф покинул группу и вернулся к своей группе «Имя защищено». Несмотря на это, было принято решение писать рэп-альбом. Запись альбома была начата на студии группы ДДТ в LDM Studio, продолжена на студии Эдиты Пьехи и завершена на студии группы «Форум», Russkoye Video Studio («Форум юнистудия»), в 1992 году. По словам Валова, это были «лучшие в те времена питерские студии». Для создания музыки звукорежиссёр и аранжировщик Александра Розенбаума, Александр Алексеев, использовал на студии Эдиты Пьехи синтезатор Roland D-20.

Осенью 1990 года группой Bad Balance была записана первая рэп-композиция «Донецкий край», ставшая впоследствии её визитной карточкой. Трек был записан под влиянием песни «Streets Of New York» хип-хоп-дуэта Kool G Rap & DJ Polo (с альбома ). Осенью были сняты видеоклипы на песни «What Is Love» и «Ленинград», которые были показаны в молодёжной передаче ЛТ «Лицей музыки» в конце года. Композиция «Ленинград» является кавер-версией одноимённой песни рэп-группы «Имя защищено».

21 апреля 1991 года группа Bad Balance выступила с песнями «Донецкий край» и «What is Love» в Ленинградском Дворце молодёжи на первом Всесоюзном фестивале рэп музыки «Рэп-Пик-91», организованном диджеями Андреем «Репой» Репниковым и Александром Чибисом. В финале на сцену были приглашены группы «Термоядерный джем» и Bad Balance, где победителей определили зрители.

Текст песни «Дети сатаны» был придуман Валовым во время его ограбления «быками» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге весной 1992 года, в ходе которого он лишился магнитофона Sharp GF-777. 10 мая 1992 года группа выступила с песней «Дети сатаны» на международном фестивале молодёжи «Новая версия» в спортзале «Дружба» в «Лужниках».

Весной 1992 года альбом «Выше закона», состоящий из 9 треков, был выпущен агентством «Марафон» на магнитофонных катушках, а также на аудиокассетах с добавлением трёх треков: «Смерть», «Сила и мощь» и «Казаки». Три песни из альбома — «Мой милый Джак», «Дети сатаны» и «Донецкий край» — были выпущены на сборниках. Композиции «Мой милый Джак» и «Дети сатаны» были выпущены на сборнике «Студии Звук» на магнитофонных катушках в апреле 1992 года, «Донецкий край» и «Дети сатаны» — на сборнике «Студии Интервью», а также на сборнике «Хип-хоп». Название альбома было придумано после многократных отказов группе на выезд в США.

Осенью 1992 года на киностудии «Лентелефильм» в Санкт-Петербурге был снят 30-минутный документальный фильм о рэп-группе Bad Balance для телевидения. Режиссёром фильма выступил Игорь Морозов, а оператором — Михаил Грушевский. Фильм состоит из интервью участников коллектива и шести видеоклипов на композиции из дебютного альбома «Выше закона» (1990—1992): «Жизнь Петербурга», «Graffiti (версия # 1)», «Мафия», «Мой милый Джак», «Graffiti (версия # 2)» и «Дети сатаны». В 2004 году этот материал лёг в основу документального фильма «История Bad B. Часть I. Начало русского хип-хопа».

В 2011 году было опубликовано видео процесса записи неизданной песни «Гороскоп» (при участии MC Lolita) на студии Эдиты Пьехи 14 июня 1991 года.

В 2017 году была найдена копия альбома, который был выпущен на аудиокассетах и распространялся бутлегерами в 1992—1993 году.

В 2021 году была найдена копия альбома, который был выпущен агентством «Марафон» в виде магнитоальбома на магнитофонных катушках в 1992 году. На другой стороне плёнки был альбом белорусской группы «Лицей».

Критика 
В октябре 1998 года журнал Cool оценил альбом на три звезды из пяти.

В 2007 году главный редактор портала Rap.ru, Андрей Никитин, поместил первый альбом группы Bad Balance в список главных альбомов русского рэпа.

Список композиций (1992, магнитофонная катушка)

Список композиций (1992, аудиокассета)

Список композиций (1998, аудиокассета и компакт-диск)

Участники записи 
Участники записи для альбома «Выше закона» взяты из отсканированной копии буклета альбома.

 Влад «Шеф» Валов — вокал, автор слов (1, 3—12), аранжировка («Казаки»), продюсер (переиздание 1998 года)
 Сергей «Михей» Крутиков — вокал, композитор (1, 4, 5, 6, 8—12), барабаны («Донецкий край», «Graffiti», «Капля», «Дети сатаны»)
 Глеб «DJ LA» Матвеев — аранжировка (1—12), ассистент инженера
 Боб Фридлендер — автор слов («Дети сатаны»)
 Сергей «Кефир» Лазарев (из рэп-группы «Имя защищено») — автор слов («Ленинград»)
 Владислав «DJ Вольф» Вайтехович (из рэп-группы «Имя защищено») — композитор («Ленинград»)
 MC Lolita — вокал («Смерть»)
 Нина Полухина — бэк-вокал («Сила и Мощь»)
 Гоша (гр. «Искусственное дыхание») — бас-гитара («Жизнь Петербурга», «Дети сатаны»)
 Ян (гр. «Искусственное дыхание») — гитара («Жизнь Петербурга», «Дети сатаны»)
 Александр Алексеев — программирование синтезатора и компьютера (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11)
 Алексей Ципухин — сведение (4, 5, 6, 8, 12)
 Пётр — сведение (1, 2, 7, 9, 10, 11)
 Юрий Богданов — мастеринг на студии Magic Mastering Studio (переиздание 1998 года)
 Олег «Баскет» Басков — художник (переиздание 1998 года)

Примечания

Ссылки 
 «Выше закона» на сайте Discogs
 «Выше закона» на сайте RapGenius
 «Выше закона» на сайте RapDB.ru
  (1992)
  (1992)
  (1992)

Альбомы Bad Balance
Альбомы на русском языке
Хип-хоп-альбомы России
Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 1992 года